Fang steht für:

 Fang, Schnauze von Raubtieren und Hunden, siehe Haushund #Benennungen
 Fang, Fuß von Greifvögeln in der Jägersprache, siehe Vogelfuß
 Fang, Fischfang, siehe Fischerei
 Fang (Arbeitssicherheit), Gefährdung durch ungeschützte Teile
 Fang (Ethnie), ethnische Gruppierung in Westafrika
 Fang (Sprache), Bantusprache
 Fang, NATO-Codename des sowjetischen Jagdflugzeugs Lawotschkin La-11
 Fang, Hund in den Harry-Potter-Romanen, siehe Tiere der Harry-Potter-Romane #Fang

geographische Objekte:
 Fang (Shiyan) (房县), Kreis der Stadt Shiyan in Hubei
 Fang (Buch am Buchrain), Ortsteil von Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Fang VS, Ortschaft bei Chandolin im Kanton Wallis, Schweiz
 The Fang, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktika
 Fang Buttress, Felssporn auf der Anvers-Insel, Antarktika
 Fang Glacier, Gletscher auf der Ross-Insel, Antarktika
 Fang Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel, Antarktika
 Annapurna Fang, Nebengipfel des Annapurna, siehe Annapurna #Topografie und Nebengipfel

Fang ist der Familienname folgender Personen:
 Fang Bingwen (Ping Wen Fang; 1903–1944), chinesischer Fischkundler
 Fang Bo (* 1992), chinesischer Tischtennisspieler
 Fang Chieh-min (* 1986), Badmintonspieler aus Taiwan
 Fang Fang (* 1955), chinesische Schriftstellerin
 Fang Fang Kullander (1962–2010), chinesische Ichthyologin
 Fang Fenghui (* 1951), chinesischer General 
 Frank Fang (* 1930), chinesisch-US-amerikanischer Physiker
 Fang Kaixiang (* 1940), chinesischer Badmintonspieler und -trainer
 Fang Lijun (* 1963), chinesischer Künstler
 Fang Lizhi (1936–2012), chinesischer Wissenschaftler
 Song Fang, chinesische Filmregisseurin und Drehbuchschreiberin
 Weigui Fang (* 1957), chinesischer Komparatist, Sinologe und Übersetzer
 Fang Xiongman (* 1993), chinesischer Snookerspieler
 Fang Xuanling (579–648), chinesischer Politiker und Historiker

 Fang Yaoqing (* 1996), chinesischer Dreispringer
 Fang Yi (1916–1997), chinesischer Politiker
 Fang Yuan (* 1982), chinesische Pianistin
 Fang Yuting (* 1989), chinesische Bogenschützin
 Fang Zhaoling (1914–2006), chinesische Malerin
 Fang Zheng (* 1966), chinesischer Dissident

Siehe auch:
 Fang Peak
 Fangen, Geländespiel